Coppa KOVO – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO – torneo di pallavolo maschile